Émile Baumann (écrivain),
 Émile Baumann, créateur de la Manufacture Baumann et des chaises Baumann.